UTS steht für:
 Ullrich-Turner-Syndrom
 Umzugs- und Transportsysteme, ein deutscher Unternehmensverbund von Logistikdienstleistern.
 University of Technology, Sydney
 Unified Thread Standard, eine Normung der ASME/ANSI für zöllige Befestigungsschrauben
 Ultimate Tensile Strength, Bruch-/Zerreißfestigkeit
 Bruce Brothers Huntsville Regional Airport (FAA-Code), Flughafen von Huntsville (Texas), Texas

Uts steht für:
 Untriseptium, noch nicht nachgewiesenes chemisches Element mit der Ordnungszahl 137

Abkürzung